Alois Vogl (* 1972, Lohberg), un skieur alpin allemand
 Emerich Vogl
 Heinrich Vogl (1845-1900), heldentenor d'opéra allemand
 Johann Michael Vogl (1768 - 1840), un baryton autrichien
 Ralmund Erwin Vogl, un compositeur autrichien

Patronyme austro-bavarois